Melosa puede referirse a:
 un nombre común de la planta Glycyrrhiza glabra.
 un nombre común de la planta Grindelia chiloensis;
 un nombre común de la planta Ononis natrix;
En Argentina, uno de los nombres comunes de la planta Madia sativa'''''.